Ruckstuhl ist Familienname folgender Personen:

 Anton von Ruckstuhl (1800–1869), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Eugen Ruckstuhl (1914–1996), Schweizer Theologe und Bibelwissenschaftler
 Géraldine Ruckstuhl (* 1998), Schweizer Leichtathletin

 Karin Ruckstuhl (* 1980), niederländische Leichtathletin
 Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger (1901–1988), Schweizer Juristin und Frauenrechtlerin
 Xaver Ruckstuhl (1911–1979), Schweizer Bildhauer, Benediktiner im Kloster Engelberg

Ruckstuhl bezeichnet:
 Ruckstuhl (Unternehmen), älteste Teppichmanufaktur der Schweiz

Siehe auch:
 Frederick Ruckstull (deutsch: Friedrich Ruckstuhl; 1853–1942), französisch-US-amerikanischer Bildhauer und Kunstkritiker